Иоганн V Прославленный (;  — ) — маркграф Бранденбург-Зальцведельский.

Иоганн был единственным сыном бранденбургского маркграфа Германа Высокого и Анны Австрийской. В 1308 году его отец умер во время осады Любца во время Северогерманской маркграфской войны, и Иоганн унаследовал его владения. 

Он женился на Катарине, дочери глогувского князя Генриха III, но в 1317 году умер, не имея наследников. С его смертью пресеклась зальцведельская ветвь рода Асканиев, и его владения отошли Вальдемару из штендальской ветви.

Маркграфы Бранденбурга
Аскании